

Toponymes 
 Bersac-sur-Rivalier est une commune française, située dans le département de la Haute-Vienne et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Bersac, ancienne commune française de la Dordogne, intégrée à Beauregard-de-Terrasson de 1793 à 1906, renommée ensuite en « Le Lardin », puis « Le Lardin-Saint-Lazare »

Voir aussi 
 Le Bersac, commune française des Hautes-Alpes.
 Petit-Bersac, commune française de la Dordogne.